Sebastian Cabot vagy Caboto (1476?–1557) itáliai felfedező. 
Sebastian Cabot (1918–1977) Emmy-díjra jelölt angol színész.